30-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 21 травня по 12 червня 1961 року.

Загальна інформація про турнір 
Чемпіонат України 1961 року проходив за коловою системою за участі 16 шахістів.

За регламентом змагань чемпіонат України був прирівняний до півфінального етапу чемпіонату СРСР, відповідно два переможці першості отримували прямі путівки у фінальний турнір чемпіонату СРСР.

За підсумками 15 турів Владислав Шияновський та Юрій Коц набрали по 11 очок, випередивши найближчих конкурентів на 2 очка. Для виявлення чемпіона України між ними був проведений додатковий матч за 1 місце, що пройшов у Києві з 16 по 24 червня 1961 року. За рахунку 3-3 (матч складався з 6 партій) поєдинок проходив до першої переможної партії. Наступну сьому партію білими фігурами виграв Ю.Коц та вперше став чемпіоном України.

Третє та четверте місця між собою розділили кияни Наум Левін та Юрій Сахаров.

Зі 126 зіграних на турнірі партій  — 84 закінчилися перемогою однієї зі сторін (66,7%), внічию завершилися 42 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Матч за 1 місце

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Всі партії чемпіонату України
 Юрий Исаакович Коц (1933–2001) 

1961 у шахах
1961 в Україні
Травень 1961
Червень 1961
Чемпіонати УРСР із шахів